O Barreto é um bairro do município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Na década de 1960, o bairro era famoso pelo seu  carnaval. É um bairro residencial, possuindo desde pequenos barracões de classe média baixa até grandes apartamentos em condomínios de classe média alta.

É muito famoso pelo seu santo padroeiro São Sebastiãoː no dia 20 de janeiro, a Igreja Matriz recebe mais de 12 mil fiéis. A Matriz do Barreto tem a segunda maior procissão da Arquidiocese de Niterói, só perdendo para a de Nossa Senhora de Nazaré em Saquarema. 

Tem a quadra da escola de samba Viradouro. Era um bairro de pescadores. Também dá nome a uma das regiões administrativas da cidade, que congrega, além de si mesmo, os bairros de Ilha da Conceição e Santana. Futuramente, também terá uma estação de mesmo nome para a Linha 3 do Metrô do Rio de Janeiro. É também onde está localizado uma das unidades do Colégio Pedro II e a Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL).

O bairro tem sido muito movimentado os últimos anos com a explosão demográfica e especulação imobiliária. Sua população cresceu muito com a chegada de novos condomínios habitacionais. 

Há uma profunda organização dos moradores que embora não tenham uma Associação de Moradores ainda estruturada, desenvolvem vários projetos sociais ligados a autogestão, ação direta e horizontalidade. Frequentemente se vê mutirões, feiras, saraus, atividades de reflorestamento, apresentações de ukulele, muralismo, etc.

Localização 
O bairro do Barreto encontra-se localizado na Zona Norte de Niterói, no limite com o bairro de Neves, que já pertence ao município de São Gonçalo. É cortado pela Avenida do Contorno, um pequeno trecho da Rodovia Governador Mário Covas - a BR-101. É também no Barreto que se inicia a Rodovia Niterói-Manilha, outro trecho da BR-101.

Histórico 

Este bairro era uma antiga fazenda denominada de Caboró, fazendo-se referência ao frei José Barreto Coutinho de Azevedo Rangel, do qual o nome do bairro teve a sua origem. Esta localidade correspondia a Niterói e São Gonçaloː mais precisamente, ao bairro de Neves.

A área foi habitada principalmente por chácaras até meados do século XIX, quando diversas indústrias começaram a se instalar, no ano de 1890, começando assim o processo de urbanização que ocorre até os dias de hoje. Na década de 1960, foi construída a Avenida do Contorno.

No ano de 1970, diante da crise econômica, algumas fábricas existentes na localidade tiveram que fechar as portas e outras migraram para outros lugares. Assim, houve um êxodo populacional e comercial. O bairro do Barreto começou a adquirir características urbanas a partir do ano de 1870, devido à instalação de vilas operárias.
Ver também Insurreição anarquista de 1918.

Saúde 
O Barreto possui algumas unidades de saúde, sendo elas:
 UBS Dr. João da Silva Vizella
 Hospital São Sebastião
 Hospital Horêncio de Freitas
 Hospital Ary Parreiras

Lazer 
O bairro dispõe de praças públicas estruturadas, onde os moradores podem praticar esportes e ter momentos de lazer com a família. Também existe o Club Combinado Cinco de Julho e a quadra da escola de samba Unidos do Viradouro.

No Barreto, também há o Parque Palmir Silva, (Antigo Horto Monteiro Lobato) popularmente conhecido como Horto do Barreto. Neste local, há opções de lazer  tais como um parquinho infantil, uma quadra poliesportiva, a biblioteca pública municipal Monteiro Lobato e o Jardim Japonês. No segundo sábado de cada mês, há sarau de música e poesia com microfone aberto das 10 às 12 horas na  biblioteca. Aos domingos, há feira de artesanato no local.

Na praça Flávio Palmier (Praça da Árvore), um grupo de gestão coletiva proporciona cursos de capacitação, gastronomia, artes, música e outras atividades culturais numa feira que acontece aos segundos sábados do mês, a Feira da Economia Local.

Instituições de ensino 
As instituições de ensino do Barreto, também abrangendo as regiões do entorno como Benjamim Constant, Engenhoca, Venda da Cruz e Neves, sãoː
 Escola Municipal Altivo César
 Escola Municipal Mestra Fininha
 Escola Municipal André Trouxe
 Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares
 Escola Estadual Meneses Vieira
 Colégio Estadual Mululo da Veiga
Colégio Monsenhor Raeder
 Escola Técnica Estadual Henrique Lage
 UMEI Rosalina de Araújo Costa
 UMEI Jacy Pacheco
 Colégio Pedro II
 SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Ligações externas
Página da Prefeitura de Niterói

Bairros de Niterói